Fegley est un patronyme porté notamment par :

 Oakes Fegley (2004-), acteur américain ;
 Richard Fegley (1936-2001), photographe américain.